Lăpușna este un toponimic, care se poate referi la :

Localități
Din Republica Moldova
 Lăpușna, localitate centru de comună din raionul Hîncești
Din România
 Lăpușna, localitate din județul Mureș
Din Ucraina
 Lăpușna, localitate din regiunea Cernăuți.
 Lăpușna, localitate din raionul Codâma, regiunea Odesa.
Altele
 Pasul Lăpușna
Alte pagini de dezambiguizare
 Județul Lăpușna
 Lăpuș
 Lăpușnic

Dezambiguizare
Nume proprii
Toponime românești